Columbine (Colorado)
Columbine Valley
Bowling for Columbine
Massacre de Columbine
Super Columbine Massacre RPG!

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história